

Sigle 
 Minskij Avtomobilnyj Zavod  – casa automobilistica bielorussa

Codici 
 MAZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Eugenio María de Hostos, Mayagüez (Porto Rico)
 MAZ – codice vettore ICAO di Mines Air Services Zambia
 maz – codice ISO 639-3 della lingua mazahua centrale

Musica
MAZ  – gruppo musicale canadese

Altro 
 MAZ-543  – un autocarro pesante sovietico con trazione 8x8